Berzelius är en nedslagskrater på månen, sydöst om Franklin kratern och nordväst om Geminus kratern. Berzelius har fått sitt namn efter den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius.

Satellitkratrar

Se även 
Lista över månens kratrar

Källor 
 

Kratrar på månen